

Geografia 
 Tamura – città giapponese della prefettura di Fukushima

Persone 
 Eriko Tamura (1973) – attrice e cantante giapponese
 Masakazu Tamura (1943-2021) – attore giapponese
 Megumu Tamura (1927-1986) – calciatore giapponese
 Mutsumi Tamura (1987) – doppiatrice giapponese
 Naoya Tamura (1984) – calciatore giapponese
 Syoko Tamura (1990) – ex pallavolista giapponese
 Ryō Tamura (1946) – attore giapponese
 Ryuhei Tamura (1980) – fumettista giapponese
 Tamura Takaaki (1517-1574) – samurai giapponese
 Tamura Yoshiaki (...–1561) – samurai giapponese 
 Yū Tamura (1989) – rugbista a 15 giapponese
 Yukari Tamura (1976) – doppiatrice e cantante giapponese

Storia 
 Clan Tamura – piccolo clan giapponese che governò nella provincia di Mutsu